632 км, 632-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 632 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Чувашская Республика). Код 245516.
 632 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Республика Мордовия). Код 641311.
 632 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Вологодская область). Код 303463.
 632 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Иркутская область). Код 926831.